Safe zone - littéralement : « zone sûre » (ou « zone de sécurité ») - est un terme synonyme de l’anglicisme safe area :

 safe area (sociologie) ;
 safe area (télévision), terme technique utilisé dans le domaine de la production télévisuelle.